

Lieux géographiques 
 Nemi est une commune d'Italie, située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Rome,
 Lac de Nemi, lac volcanique italien situé  entre Nemi et Genzano di Roma.

Art et culture 

 navires de Nemi, deux grands navires romains antiques construits pour l'empereur Caligula sur le lac de Nemi.
 Nemi est une bande dessinée norvégienne

Langues 
Le Nemi est une langue kanak parlée au nord de la Nouvelle-Calédonie

Test psychologique  
 NEMI est l'acronyme de nouvelle échelle métrique de l'intelligence, un test psychométrique créé par le psychologue français René Zazzo sur le modèle de l'échelle métrique de l'intelligence d'Alfred Binet et Théodore Simon (test Binet-Simon).